Toponímia:
 Bryant (Arkansas)
 Bryant (Dakota del Sud)
 Bryant (Illinois)
 Bryant (Indiana)
 Bryant Park, jardí al cor de Midtown (Manhattan, New York, Estats Units)
 Biografies:
 Anita Bryant (Barnsdall, Oklahoma, 1940), cantant americana 
 George Bryant (Melrose, Massachusetts, 1878 - Marshfield, Massachusetts, 1938), arquer estatunidenc 
 Kobe Bryant (1978), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Phil Bryant (Moorhead, Mississipí, 1954), polític del Partit Republicà i 64è Governador de Mississipí des del 2012